Miejscowości w USA:
 Mosinee – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Mosinee – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
Gminy w USA:
 Mosinee (ang. Mosinee Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon